GFC steht für:
 Gelfiltrations-Chromatographie, siehe Gel-Permeations-Chromatographie
 Generic Flow Control, ein Feld in einem Asynchronous Transfer Mode-Header
 GFC AntriebsSysteme GmbH, ein Hersteller von Antriebssystemen und Schneckengetrieben, Sitz im sächsischen Coswig, siehe Maschinenfabrik Pekrun
 Glas Fiber Composite, Glasfaser-Verbundstoff,  siehe Abkürzungen/Luftfahrt/E–K
 Global Financial Crisis, die Weltfinanzkrise ab 2007
 Groupama-FDJ (UCI-Code), französisches Radsportteam

GfC steht für:
 Gemeinde für Christus, pietistische Freikirche

Abkürzung